Мирное — село в Брединском районе Челябинской области России. Входит в состав Брединского сельского поселения.

География 
Расположено в центральной части района, на берегу реки Синташты. Рядом расположено Брединское водохранилище на этой же реке. Расстояние до районного центра посёлка Бреды 35 км.
 Уличная сеть

 Кооперативная улица
 улица Ленина
 улица Мира
 Новая улица
 Пионерская улица
 улица Пушкина
 Речная улица
 Степная улица
 улица Труда
 улица Чехова
 Школьная улица

История 
Село официально зарегистрировано и названо в 1957 г. при молочно-товарной ферме колхоза им. Сталина, действовавшего с 1930 года (центральная усадьба в Бредах).

Население 

Историческая численность населения: в 1983—614, в 1995—877.

Инфраструктура 
 Дом культуры
 Библиотека
 Детский сад
 Основная общеобразовательная школа № 5

Транспорт 
Стоит на автодороге 75К-009 «Кизильское — Бреды — Мариинский — граница с Казахстаном».

Примечания 

Населённые пункты Брединского района